Лугу — многозначный термин:
 Лугу — озеро в Юньнани, КНР.
 Лугу — сельская волость на Тайване.